Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Antropow – kazachski hokeista
 Piotr Antropow – radziecki polityk, minister